Никола́й Петро́вич Ди́рин ( 1891 год, Санкт-Петербург — 20 декабря 1937) — советский кинорежиссёр, участник Гражданской войны в России, сценарист. Жертва политических репрессий в СССР.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус, Тверское кавалерийское училище, в 1925 году — Государственный техникум экранного искусства в Ленинграде.

В 1917—1921 годах служил в Красной армии; в октябре — декабре 1920 года — начальник штаба 7-й Самарской кавалерийской дивизии имени Английского пролетариата. В 1921 — 1922 годах — помощник инспектора в окружной инспекции Главного управления коннозаводства и коневодства (ГУКОН) при Наркомземе РСФСР, в 1922—1923 годах — член совета Общества конного спорта Петроградского военного округа.

С 1924 года в кино; работал режиссёром-практикантом, помощником режиссёра на кинофабрике «Севзапкино». В 1925—1933 годах — помощник режиссёра, режиссёр Ленинградской кинофабрики «Совкино» (с 1930 года — «Союзкино»). Ассистировал в съёмочных группах режиссёров В. К. Висковского, Ч. Г. Сабинского, М. С. Донского, ассистент режиссёра кинофильмов «Девушка с далёкой реки» (1927), «Мой сын» (1928), «Хабу» (1928), «Человек с портфелем» (1929), «Чужой берег» (1930). Директор группы кинофильма «Моя родина» (1933). В 1933—1937 годах — режиссёр кинофабрики №1 «Союзтехфильм» (с 1936 года — Ленинградской кинофабрики научно-учебных и технических фильмов «Лентехфильм»).

Арестован 3 ноября 1937 года. Приговорён 11 декабря 1937 года Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР по статьям 58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20 декабря 1937 года. Реабилитирован 11 ноября 1959 года.

Фильмография

Режиссёр 

  — А почему так? / Бузотёр (совместно с А. Ларионовым)
  — Весёлая война / Зарядка  (совместно с П. Вейсбрёмом)
 Вред болот (короткометражный)
 Организация труда в колхозе (короткометражный)

Сценарист 

  — Мой сын / Сын / Старое держит (совместно с Е. Червяковым, Ю. Громовым)

Актёр 

  — Красные партизаны

  — Чай

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Тверского кавалерийского училища
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Леннаучфильм
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Казнённые в 1937 году
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР